McBroom ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda McBroom (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Songschreiberin und Kabarettistin
 Durga McBroom (* 1962), US-amerikanische Sängerin
 Kelly McBroom (* 1989), kanadische Skirennläuferin